Por Nabucodonosor se conoce a:

 Nabucodonosor I, rey de Babilonia de la II Dinastía de Isin (IV Dinastía de Babilonia).
 Nabucodonosor II, rey de Babilonia de la Dinastía Caldea (XII Dinastía de Babilonia).
 Nabucodonosor III (Nidintubel), autoproclamado rey de Babilonia en rebelión contra Darío I.
 Nabucodonosor IV (Arakha), autoproclamado rey de Babilonia en rebelión contra Darío I.